

Villes 
Ces localités sont nommées en l'honneur de Lucie de Syracuse.

 Sainte-Luce, municipalité canadienne du Québec de La Mitis
 Sainte-Luce, ancienne commune française de la Dordogne, auj. intégrée à Saint-Cernin-de-Labarde
 Sainte-Luce, commune française de l'Isère
 Sainte-Luce, commune française de la Martinique

Patronyme 
 Camille Sainte-Luce (1996-), athlète française.
 Kevin Sainte-Luce, (1993-), footballeur guadeloupéen.

Voir aussi 

 Sainte-Luce-sur-Loire, commune française de la Loire-Atlantique
 Église Sainte-Luce de Blaye, en Gironde
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France